Damerjog (auch: Damerdjog, ) ist ein kleines Dorf in Ost-Dschibuti in der Region Arta, 13 km südöstlich der Hauptstadt Djibouti, an der Grenze zu Somalia.

Geographie 
Das Dorf liegt etwa 13 km südöstlich der Hauptstadt und auch etwa 2 km südlich der Hauptstraße RN2 (Route Nationale, ). Das Wadi des Wayway (Oué Oué) fließt von Süden nach Norden im Nordwesten des Ortes vorbei und mündet in den Oued Damêrdjôg.

Geschichte 
Das Dorf entstand an einem Militärposten der für die Einwanderungskontrolle vorgesehen war. In den 1970ern versiegte die Zuwanderung. An der Küste soll nun eine Verladestation für Nutztiere gebaut werden.

Demographie 
2012 wurde die Bevölkerung von Damerjog auf 600 Einwohner geschätzt. Die Bewohner gehören vor allem Afroasiatischen Sprachgruppen an mit Somalis des Issa-Clans in der Mehrheit.

Klima

Einzelnachweise 

Ort in Dschibuti
Ort in Afrika
Arta (Region)